Les mots lobatus, lobata et lobatum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant «  ».

Le mot lobata est aussi le singulier féminin d'un adjectif italien signifiant « lobé ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Lobata est un ordre de cténaires, de la classe des Tentaculata ;
 Lobatus est un genre de mollusques gastéropodes, de la famille des Strombidae ;
 en taxonomie, les mots lobatus, lobata et lobatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : lobatus, lobata, lobatum.

Toponyme 
 Lobata est un district de l'île de São Tomé (Sao Tomé-et-Principe).

Épithète spécifique